Тойми Алатало (; 4 апреля 1929, Савитайпале — 4 мая 2014, там же) — финский лыжник, чемпион Олимпийских игр в Скво-Вэлли.

Карьера 
На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли, завоевал золотую медаль эстафете, в которой он бежал первый этап и завершил его на втором месте, проиграв 7 секунд шведу Ларсу Олссону, на последующих этапах, партнёры Алатало по команде, вывели Финляндию на первое место и завоевали золотую медаль. В остальных гонках олимпийского турнира был 23-м в гонке на 15 км и 7-м в гонке на 30 км.

На чемпионатах мира в своей карьере участия не принимал.

На чемпионатах Финляндии побеждал 3 раза, 2 раза в гонках на 15 км и 1 раз в эстафете. Во время и после завершения спортивной карьеры служил в полиции.

4 мая 2014 года скончался после продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1960 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года